La première saison de Kally's Mashup : La Voix de la pop a été diffusée du  au  sur Nickelodeon Amérique latine.

En France, elle est diffusée du  au  sur Gulli.

Distribution

Acteurs principaux 
 Maia Reficco   : Kally Ponce / « Mica635 »
 Alex Hoyer    : Dante Barkin
 Sara Cobo   : Gloria Skyler
 Lalo Brito   : Andy Guiderman
 Saraí Meza    : Tina Barkin
 Tupac Larriera    : Alex Alvarez
 Tom CL   : Kevin Alvarez
 Daniela Flombaum   : Lucie « Lucy » Magliano
 Celeste Sanazi   : Stéphanie « Stefi » Loreto
 José Giménez Zapiola  : Thomas « Tommy » Greco
 Camila Mateos   : Nicole Delon 
 Milagros Masini  : Olivia Grimaldi
Fernanda Serrano  : Lisa Barnes

Acteurs secondaires 
Mariano Chiesa  : Miguel « Mike » Ponce
Emiliano Dionisi  : Carlos « Charlie » Ponce
Betina O'Connell  : Carmen Ponce

Marita Ballesteros : Léonore (Rosarìo en VO)
Sebastián Holz  : Norman Skyler
Jackie Castañeda  : Cécilia (Caridad en V.O.)
 Josefina Scaglione  : Diana Abrankhausen
Francisco Donovan : Felix
Daniel Campomenosi : Le directeur du Conservatoire Allegro
Máximo Espindola  : Nando
Carola Arbos  : Jessica « Jessi » Barnes
 Juana Barros  : Camila
Mariani Zabalza  : Pablo Van Brinkhen
Sofia Morandi  : Micaela Taribson / « Mytho635 »
Juan Cruz Cancheff: Aymeric ( Evaristo en V.O.)

Invités 
Axel
Jorge Booth : Membre du comité 1
 Maria Luisa Estiz : Membre du comité 2
Alejo Igoa : Interviewer
 Adexe Gutiérrez
 Nauzet Gutierrez
Piso 21
 Lindsey Stirling : Fan de Mica635
Oriana Sabatini
 Paolo Peufrelli : Noël, père de Tommy

Épisodes

Épisode 1 : Kally, une pianiste prodige

Épisode 2 : La fête de bienvenue

Épisode 3 : Kally face au comité

Épisode 4 : À la recherche de Tina

Épisode 5 : Concert au Music Shake

Épisode 6 : L'anniversaire d'Abrankhausen

Épisode 7 : Accords et désaccords

Épisode 8 : L'audition

Épisode 9 : La valeur de l'amitié

Épisode 10 : Quand se croisent deux univers

Épisode 11 : Jalousies en série

Épisode 12 : Une star au conservatoire

Épisode 13 : Faux pas

Épisode 14 : Amours contrariées

Épisode 15 : Le Charly-Phone

Épisode 16 : Mes meilleurs ennemis

Épisode 17 : Mystères au Conservatoire

Épisode 18 : L'union fait la force

Épisode 19 : Dante contre Nando

Épisode 20 : Gloria contre-attaque

Épisode 21 : Il y a toujours de l'espoir

Épisode 22 : La porte secrète

Épisode 23 : L'heure de vérité

Épisode 24 : Chatons et déceptions

Épisode 25 : Le triomphe de la musique

Épisode 26 : Mission défilé

Épisode 27 : Drôle de défilé 

Kally eu l'idée de faire un défilé pour les signatures du refuge pour animaux.Tina et Olivia remplaça Kally au conservatoire pendant que kally et sa mère (Carmen) sont parti faire du shopping pour le défilé.Tina rencontra Gloria et des le premier coup d'œil elle savait qu'elle n'allait pas bien l'aimé.Danté et Lisa sortent ensemble mais kally est jalouse et se décourage fortement pour le prix révélations.Le soir venu, le défilé commença et tout ce passa bien.Juste avant la fin du défilé, Charlie demanda le téléphone a Danté et il branche la musique a l'enceinte et lança la chanson de Mika635 celle que tout le monde adore mais Félix ne voulais pas d'autre musique que la musique classique mais Félix se lança porté par la musique.

Épisode 28 : Amour et désillusions

Épisode 29 : Le rap

Épisode 30 : La fin d'un secret

Épisode Spécial : Spécial : Une histoire en musique

Épisode 31 : Démasquée

Épisode 32 : La troisième épreuve

Épisode 33 : La vie continue

Épisode 34 : La visite de Pablo

Épisode 35 : Entraide

Épisode 36 : Quiproquos

Épisode 37 : Faux-départ

Épisode 38 : La confusion des sentiments

Épisode 39 : Le retour de Mica635

Épisode 40 : Faits pour s'aimer ?

Épisode 41 : Un lien très fort

Épisode 42 : Briller dans le noir

Épisode 43 : Le plan de Lisa

Épisode 44 : La famille avant tout

Épisode 45 : La fête de Camila

Épisode 46 : La fille mystérieuse

Épisode 47 : Faut faire du bruit

Épisode 48 : Chimie et alchimie

Épisode 49 : La conférence de presse

Épisode 50 : Mica635 en danger

Épisode 51 : Le Fan Club de Mica635

Épisode 52 : Des duos inattendus

Épisode 53 : On tourne !

Épisode 54 : L'erreur de Mica635

Épisode 55 : La fausse Mica635

Épisode 56 : Plus de Kally, moins de Mica

Épisode 57 : Mytho635

Épisode 58 : De surprise en surprise

Épisode 59 : Kally contre Mica

Épisode 60 : Joyeux Anniversaire

Épisode 61 : Un baiser inattendu

Épisode 62 : Tous unis pour Madame Abrankhausen

Épisode 63 : Manif virale

Épisode 64 : Le moment de vérité

Épisode 65 : Le projet social

Épisode 66 : Kally en danger

Épisode 67 : Une ombre au tableau

Épisode 68 : J'ai changé

Épisode 69 : Elle est partie

Épisode 70 : Améliorer, c'est changer

Épisode 71 : Kally est de retour

Épisode 72 : Tous ensemble !

Épisode 73 : Tout peut changer

Épisode 74 : Un amour sincère

Épisode 75 : Le piano de la vie

Épisode spécial : Spécial : Les coulisses de la série

Notes et références 

Kally's Mashup : La Voix de la pop 1
Kally's Mashup : La Voix de la pop